Konge i Danmark: Valdemar 4. Atterdag 1340-1375

Se også 1366 (tal)

Begivenheder

Født 
28. august - Konrad Kyeser, tysk militæringeniør (død efter 1405).

Dødsfald

Eksterne henvisninger 

 
66
Artikler om enkelte år